Алекса́ндр Арзама́сцев:
 Арзамасцев, Александр Аркадьевич — российский и американский музыкант. Бывший барабанщик кантри-группы Bering Strait. После распада группы издал под псевдонимом Саша Аляска альбом т. н. «русского шансона» «Бродяга».
 Арзамасцев, Александр Павлович (1933—2008) — российский учёный-фармацевт, академик АМН, заслуженный деятель науки РФ.
 Арзамасцев, Александр — советский и российский искусствовед. Специалист по русскому авангарду.
 Арзамасцев, Александр (род. 1972) — белорусский футболист.